Gamonita puede referirse a:

El nombre común de la planta Asparagus albus.
El nombre común de la planta Asphodelus aestivus.
El nombre común de la planta Asphodelus fistulosus.
El nombre común de la planta Asphodelus ramosus.